Santa Gertrudis puede referirse a:

Santas 
 Gertrudis de Helfta (1256–1302), monja cisterciense y escritora mística - Festividad: 16 de noviembre.
 Gertrudis de Nivelles (626–659), abadesa - Festividad: 17 de marzo.

Divisiones administrativas 
 Santa Gertrudis, municipio del Estado de Oaxaca, una de las 32 entidades federativas de México.
 Santa Gertrudis, comunidad del municipio de Pachuca, en el estado de Hidalgo, México
 Santa Gertrudis Copó, localidad del municipio de Mérida (Yucatán), en México.
 Santa Gertrudis de Fruitera, pueblo del municipio de Santa Eulalia del Río situado en el centro de la isla de Ibiza.
Santa Gertrudis, aldea de Agua Blanca, Jutiapa, Guatemala.
Santa Gertrudis, pueblo del cantón de Grecia, provincia de Alajuela, Costa Rica, situado al noroeste de San José.

Miscelánea 
 Santa Gertrudis (raza bovina), una raza bovina estadounidense.

Otros 
 Iglesia de Santa Gertrudis, desambiguación.